Терри Чен (родился 3 февраля 1975 г.) — канадский актёр кино и телевидения.

Ранний период жизни 
Чен родился в Эдмонтоне , Альберта, тайваньским и китайским родителям, происходящим из Тайваня (отец) и материкового Китая (мать). После образования в школах в Эдмонтоне и Ванкувере , Британская Колумбия, он поступил в колледж в Калгари и учился в Университете Калгари . Он переехал в Ванкувер, чтобы заняться актёрским мастерством.

Карьера 
Прорывной ролью Чена была роль реального редактора Rolling Stone Бена Фонг-Торреса в фильме Кэмерона Кроу 2000 года " Почти знаменит " . Он появлялся в нескольких телевизионных шоу, в том числе в телевизионном мини-сериале Стивена Спилберга " Заложники ", и регулярно появлялся в сериале « Боевой госпиталь» . Чен снялся в художественных фильмах « Я», "Робот ", "Хроники Риддика ", « Змеи в самолёте» и сыграл главную роль в триллере « Они ждут» .

Чен играл повторяющуюся роль в канадском научно-фантастическом сериале " Континуум ", премьера которого состоялась 27 мая 2012 года на . Чен сыграл Ксандера Фэна во 2 сезоне сериала " Карточный домик " Netflix . С 2017 по 2018 год он играл ботаника Праксидеке Менг во 2 и 3 сезонах "Пространства ", а в 2018 году появился во 2 сезоне Джессики Джонс в роли Прайс Ченг.

В фильме " Падение " Чен играет понимающего мужа человека (которого играет Мортенсен), пытающегося заботиться о своем гомофобном, женоненавистническом и все более и более сумасшедшем отце.

Фильмография

ТелевидениеРедактировать 

Актёры Канады